Absurd – gruppo musicale tedesco
 Absurd – gruppo musicale polacco
 Absurd – singolo dei Guns N' Roses del 2021